Viry est un toponyme français, un ancien prénom français au Moyen Âge et un patronyme français.

Toponyme 

 Viry, commune française du département du Jura ;
 Viry, commune française du département de Saône-et-Loire ;
 Viry, commune française du département de la Haute-Savoie ;
 Viry, ancienne commune française du département de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Viry-Noureuil ;
et aussi 
 Viry-Châtillon, commune française du département de l'Essonne ;
 Viry-Noureuil, commune française du département de l'Aisne ;
 Saint-Parize-en-Viry, commune française du département de la Nièvre.

Patronyme

Familles 
 La famille de Viry, branche cadette des Sallenove (remontant au ), famille seigneuriale du comté de Genève :
 Justin de Viry (1737-1813), diplomate et homme politique du royaume de Piémont-Sardaigne puis au service de la France.
 François-Joseph-Marie-Henri La Perrière de Viry (1766-1820), comte de Viry, député ;
 Charles de Viry (1809-1888), magistrat et député du duché de Savoie.
  Viry, famille de peintres faïenciers des  à Moustiers-Sainte-Marie et à Marseille :
 François Viry (1659-1697),
 Jean-Baptiste Viry et Gaspard Viry (1668-1720), ses fils,
 Joseph Viry, fils de Gaspard.

Autres personnalités 
 Firmin Viry (1935-), chanteur réunionnais de maloya ;
 Georges Viry (1940-), résistant vosgien, chef du maquis de Saint-Maurice-sur-Moselle, déporté deux fois à Dachau et chevalier de la légion d’honneur ;
 Guillaume Viry, acteur et réalisateur français du  et du  ;
 Marin de Viry (1962-), écrivain et critique littéraire français, membre du comité de direction de la Revue des deux Mondes ;
 Paul Alphonse Viry (1832-1913), peintre français ;
 Roger Viry-Babel (1945-2006), universitaire et cinéaste français ;
 Stéphane Viry (1969-), homme politique français.

Entreprise 
 Viry, entreprise de construction métallique située dans les Vosges à Eloyes

Références

Voir aussi 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien